Флаг Красноарме́йского муниципального округа— официальный символ муниципального образования Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 декабря 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1822.

Флаг Красноармейского муниципального округа является опознавательно-правовым знаком, составленным и разработанным в соответствии с вексиллологическими правилами и являющимся символом местного самоуправления.

Описание 
«Красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур из герба района: серебряного шлема, обращённого вправо, сопровождаемого справа золотым вилообразным крестом, обращённым влево».

Обоснование символики 
Красный цвет полотнища и шлем созвучны сказанию о великом Уби-Баторе — основателе Убеевской волости (ныне Красноармейский район). На флаге района отражено предание, согласно которому, село Убеево (Упи), расположенное в Красноармейском районе, основано ещё в середине XIII века чувашами, покинувшими Закамье из-за монголо-татарских разорений. В здешние места, где шумели дремучие леса, прибыл во главе вооружённого отряда отважный предводитель Уби.

Уби был влиятельным человеком, заботился о своих людях, защищал их, давал отпор монголо-татарскому войску. В чувашском этносе племя Уби являлось одним из самых влиятельных. Население села Убеево постоянно росло, поэтому на его основе образовались другие селения. В старинных чувашских названиях этих деревень обязательно присутствовала приставка Уби. В одной из древних чувашских песен упоминается великий Уби-батор, который через глубокие овраги и бесчисленные непроходимые леса привёл часть болгаро-чуваш на новую родину.

Слияние рек, дорог, а также ведущее предприятие в районе — линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обозначено геральдическим вилообразным крестом.

Красный цвет символизирует труд, мужество, праздник, красоту.

Жёлтый цвет (золото) — символ доблести, процветания, прочности и солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, чистоты, веры.

Примечания

См. также